Tazarine kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tazarine (kommun i Marocko, Souss-Massa-Draâ), Zagora, 
 Tazarine (kommun i Marocko, Taza-Al Hoceïma-Taounate), 

Robotskapade Marockoförgreningar